Radlova oder Rádlová ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Dmitrijewna Radlowa (1891–1949), russische Dichterin und Dramatikerin
 Ivana Rádlová (* 1968), tschechoslowakische Skilangläuferin